A Coward's Courage – film del 1909 diretto da Theo Bouwmeester
 A Coward's Courage – film del 1918 prodotto dalla Triangle Film Corporation